Dalhousie kan syfta på följande:

 George Ramsay, 9:e earl av Dalhousie, brittisk koloniguvernör
 James Broun-Ramsay, 1:e markis av Dalhousie, brittisk statsman, verksam som generalguvernör i Indien.
 Dalhousie, Indien, ort i  Himachal Pradesh, Indien
 Dalhousie, New Brunswick, ort i New Brunswick, Kanada
 Dalhousie University, universitet i Halifax, Nova Scotia, Kanada
 Mount Dalhousie, berg i Alberta, Kanada